Tomislav Brkić e Nikola Ćaćić  erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo

In finale Sergio Galdós e Orlando Luz hanno sconfitto Pedro Cachín e Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 7-5, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

  Sergio Galdós /  Orlando Luz (campioni)
  Marco Bortolotti /  Benjamin Lock (semifinale)

  Elliot Benchetrit /  Malek Jaziri (ritirati)
  Julian Lenz /  Mats Moraing

Wildcard 

  Lorenzo Angelini /  Michele Vianello (primo turno)
  Daniele Chiurulli /  Lorenzo Claverie (quarti di finale)

  Alessio De Bernardis /  Francesco Passaro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Forlì 2021